(2013 ND15) — временный троянский астероид Венеры, первый известный троянский астероид данной планеты.

Открытие, орбита и физические характеристики 
 открыли 13 июля 2013 года July 13, N. Primak, A. Schultz, T. Goggia и K. Chambers в рамках проект Pan-STARRS. По состоянию на сентябрь 2014 года астероид наблюдался 21 раз, дуга наблюдений составляла 26 дней. Объект является атоном с большой полуосью орбиты 0,7235 а. е., это значение приблизительно равно величине большой полуоси орбиты Венеры. Но эксцентриситет орбиты астероида равен 0,6115 при наклоне орбиты 4,794°. При абсолютной звёздной величине 24,1 астероид обладает диаметром 40-100 м (в предположении альбедо 0,04-0,20).

Свойства динамики и эволюция орбиты 
 считается троянским астероидом Венеры, находящимся на подковообразной орбите вокруг точки Лагранжа L4. Несмотря на коорбитальность с Венерой данный астероид пересекает орбиту Меркурия и орбиту Земли.  проявляет признаки резонансности орбиты с Меркурием, Венерой и Землёй. Динамическая эволюция данного астероида на коротких интервалах времени отличается от эволюции трёх других коорбитальных спутников Венеры — ,  и

Потенциально опасный астероид 
 не включён в список потенциально опасных астероидов на сайте Центра малых планет, поскольку абсолютная звёздная величина этого астероида превосходит 22.0, но при этом астероид периодически приближается к Земле на расстояние менее 0,05 а. е. 21 июня 2016 года астероид подошёл к Земле на расстояние 0,077 а. е.

Сближения

Литература 
  Bottke, W. F., Jedicke, R., Morbidelli, A., Petit, J.-M., Gladman, B. 2000, Science, Vol. 288, Issue 5474, pp. 2190—2194.
  Christou, A. A. 2000, Icarus, Vol. 144, Issue 1, pp. 1-20.
  Bottke, W. F., Morbidelli, A., Jedicke, R., Petit, J.-M., Levison, H. F., Michel, P., Metcalfe, T. S. 2002, Icarus, Vol. 156, Issue 2, pp. 399—433.
  Brasser, R., Innanen, K. A., Connors, M., Veillet, C., Wiegert, P., Mikkola, S., Chodas, P. W. 2004, Icarus, Vol. 171, Issue 1, pp. 102—109.
  Morais, M. H. M., Morbidelli, A. 2006, Icarus, Vol. 185, Issue 1, pp. 29-38.
  de la Fuente Marcos, C., de la Fuente Marcos, R. 2013, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 439, Issue 3, pp. 2970—2977.

Примечания

Ссылки 
 
  data at MPC
  (PHAs)

Атоны (астероиды)
Астероиды, пересекающие орбиту Меркурия
Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды, пересекающие орбиту Земли